Берцано () има више значења:
 Берцано ди Сан Пјетро
 Берцано ди Тортона